КВТ "Арена Бургас" (Официално име: Клуб по Водна Топка "Арена Бургас") е български ватерполен клуб от Бургас, България.

Клубът е създаден на 04.03.2019 г. В него членуват над 100 деца от 6 до 18 години, които още в първите 3 години от историята на КВТ "Арена Бургас", постигат множество отличия в български и международни турнири.

Външни препратки